Canny bezeichnet: 

den Canny-Algorithmus zur Kantendetektion
Canny-sur-Matz, eine Gemeinde im französischen Département Oise
Canny-sur-Thérain, eine Gemeinde im französischen Département Oise

Canny ist der Familienname von
 Nicholas Canny (* 1944), irischer Historiker